Ro kan henvise til flere artikler:
 Ro (navn) – et drengenavn (staves også som "Hroar", "Roar")
 RO – RetskrivningsOrdbogen.
 Ro (kunstsprog)
 Rho (bogstav) – bogstavnavn der også staves ro.

Se også:
 Rosport, spændro
 Stilhed – synonym med en betydning af "ro"